Шато-д’Э () — королевский дворец в городе Э на севере Франции, в 4 км от Ла-Манша. Построен герцогом Генрихом Гизом и его супругой, Екатериной Клевской, в конце XVI века на месте замка, разрушенного в 1475 году во избежание его взятия англичанами. Свой нынешний вид дворец приобрёл в XVII веке, когда его обитательницей была герцогиня де Монпансье. Король Луи-Филипп превратил шато д’Э в свою летнюю резиденцию; дважды он принимал в нём английскую королеву Викторию. С 1973 года во дворце помещается музей Луи-Филиппа и его эпохи (fr).

Ссылки 
 Музей Луи-Филиппа в Э 
 

Здания и сооружения Нормандии
Дворцы Франции
Резиденции французских монархов
Дворцы, построенные в XVII веке